Codrescu este un nume de familie care se poate referi la:
Theodor Codrescu (1819–1894), editor, redactor, tipograf, traducător și prozator român, membru corepondent al Academiei Române
Constantin Codrescu (doctor) (1840–1891), medic român din Bârlad
Constantin Codrescu (n. 1931), actor român
Andrei Codrescu (n. 1946) eseist, poet și prozator evreu american originar din România

Vezi și 
 Codruț (nume)
 Codreanu (nume de familie)
 Codru (dezambiguizare)
 Codreni (dezambiguizare)

Nume de familie românești